Liga Mistrzów UEFA 2016/2017 – 25. sezon Ligi Mistrzów UEFA (62. turniej ogólnie, wliczając Puchar Europy Mistrzów Klubowych).

Finał Ligi Mistrzów 2016/2017 został rozegrany 3 czerwca 2017 na Millennium Stadium w Cardiff w Walii. Zwycięzcą został Real Madryt po wygranej 4:1 nad Juventusem FC. Zwycięzca edycji 2016/17 zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2017/18, rozegra mecz o Superpuchar Europy oraz zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Real Madryt, jako pierwszy zespół w historii Ligi Mistrzów, obronił tytuł mistrzowski z poprzedniego sezonu.

Po raz pierwszy od 1996 roku do Ligi Mistrzów zakwalifikował się mistrz Polski (Legia Warszawa).

Rozgrywki składały się z 3 części:
 fazy kwalifikacyjnej,
 fazy grupowej,
 fazy pucharowej.

Podział miejsc w rozgrywkach 
W edycji 2016/2017 Ligi Mistrzów wzięło udział 78 zespołów z 53 federacji piłkarskich zrzeszonych w UEFA (poza Liechtensteinem, gdzie nie były przeprowadzane krajowe rozgrywki ligowe – drużyny piłkarskie z tego kraju należą do szwajcarskiego systemu ligowego). Zespoły przydzielono do danych rund fazy kwalifikacyjnej oraz fazy grupowej zgodnie z rankingiem współczynników ligowych UEFA na rok 2016.

Prawo udziału w rozgrywkach można było uzyskać poprzez:
 zajęcie odpowiedniego miejsca w tabeli ligowej,
 zwycięstwo w edycji 2015/2016 Ligi Mistrzów UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2016/2017 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych),
 zwycięstwo w edycji 2015/2016 Ligi Europy UEFA (jeśli zdobywca tego trofeum nie uzyska miejsca w Lidze Mistrzów lub Lidze Europy UEFA 2016/2017 dzięki pozycji zajętej w rozgrywkach krajowych).

Szczegółowy podział miejsc

Uczestnicy 
Lista uczestników Ligi Mistrzów UEFA 2016/2017 z wyszczególnieniem rund, w których dane drużyny rozpoczęły udział w rozgrywkach.

Oznaczenia:
 L1, L2, L3, L4 – drużyny, który zajęły odpowiednie miejsca w ligach krajowych,
 OT – obrońca tytułu (zwycięzca edycji 2015/2016).
 LE – zwycięzca Ligi Europy (edycja 2015/2016)

Terminarz 
Poniżej przedstawiono terminarz rozgrywek (wszystkie losowania, z wyjątkiem losowania fazy grupowej, odbywają się w siedzibie UEFA w Nyonie).

Faza kwalifikacyjna 
Rozegrane zostaną 2 odrębne turnieje kwalifikacyjne. W pierwszym wezmą udział mistrzowie federacji, którym nie przysługuje prawo automatycznego awansu do fazy grupowej (I i II runda kwalifikacyjna, III runda kwalifikacyjna dla mistrzów oraz runda play-off dla mistrzów). W drugim wystąpią drużyny, które nie zdobyły tytułu mistrzowskiego swoich federacji, a sam mistrz zakwalifikował się bezpośrednio do fazy grupowej turnieju (III runda kwalifikacyjna dla niemistrzów oraz runda play-off dla niemistrzów).

I runda kwalifikacyjna 

Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawniono 8 drużyn, z czego 4 zostały rozstawione.

II runda kwalifikacyjna 

Do startu w II rundzie kwalifikacyjnej uprawnione były 34 drużyny (4 z poprzedniej rundy), z czego 17 zostało rozstawionych

III runda kwalifikacyjna 

Od tej rundy turniej kwalifikacyjny będzie podzielony na 2 części – dla mistrzów i niemistrzów poszczególnych federacji:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych jest 20 drużyn (w tym 17 zwycięzców II rundy), z czego 10 rozstawiono;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnionych jest 10 drużyn, z czego 5 jest rozstawionych.

Drużyny, które przegrają w tej rundzie, otrzymają prawo gry w rundzie play-off Ligi Europy UEFA.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Runda play-off  

W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych zostanie 10 drużyn (zwycięzców III rundy), z czego 5 będzie rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnionych zostanie 10 drużyn (w tym 5 zwycięzców III rundy), z czego 5 będzie rozstawionych.

Drużyny, które przegrały w tej rundzie, otrzymają prawo gry w fazie grupowej Ligi Europy UEFA. Losowanie odbyło się 5 sierpnia 2016.

|-
!colspan=6|Ścieżka mistrzowska

|-
!colspan=6|Ścieżka ligowa

Faza grupowa 

Losowanie odbyło się 25 sierpnia w Monako. Do startu w fazie grupowej uprawnione są 32 drużyny (w tym 10 zwycięzców rundy play-off oraz zwycięzca Ligi Europy z poprzedniego sezonu). W trakcie losowania zespoły zostaną rozdzielone na 4 koszyki, następnie rozlosowane i podzielone na 8 grup po 4 drużyny każda. Do jednej grupy nie będą mogły trafić drużyny z tego samego koszyka i federacji oraz decyzją UEFA drużyny z Rosji i Ukrainy.

Wszystkie zespoły zagrają ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, drużyny z 3. miejsc otrzymają prawo gry w 1/16 finału Ligi Europy UEFA.

Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich – podwójne liczenie bramek zdobytych na wyjeździe;
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 współczynnik drużyny z poprzednich 5 sezonów.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

Do startu w fazie pucharowej uprawnionych jest 16 drużyn:
 8 zwycięzców fazy grupowej Ligi Mistrzów,
 8 drużyn, które zajmą 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów,
Do dalszych etapów turnieju przechodzą zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Uwagi:
* Zwycięstwo dzięki bramce/bramkom zdobytym na wyjeździe.
** Zwycięstwo po dogrywce.
*** Zwycięstwo po serii rzutów karnych.

Zakwalifikowane drużyny 
Losowanie par 1/8 finału odbyło się 12 grudnia 2016 roku. Zwycięzcy poszczególnych grup w fazie grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogli zostać zestawieni w jednej parze (dotyczy jedynie 1/8 finału).

1/8 finału 
Losowanie par tej rundy odbyło się 12 grudnia 2016 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 14 i 15 lutego oraz 21 i 22 lutego 2017, a rewanże 7 i 8 marca oraz 14 i 15 marca 2017.

Ćwierćfinały 
Od tej rundy drużyny rywalizujące ze sobą w parach losowane są niezależnie od kraju z którego pochodzą, a także grupy w której występowały. Losowanie par tej rundy odbyło się 17 marca 2017 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 11 i 12 kwietnia, a rewanże 18 i 19 kwietnia 2017.

Półfinały 
Losowanie par tej rundy odbyło się 21 kwietnia 2017 roku. Pierwsze mecze zostały rozegrane 2 i 3 maja, a rewanże 9 i 10 maja 2017.

Finał 

ZDOBYWCA LIGI MISTRZÓW 2016/2017

REAL MADRYT DWUNASTY TYTUŁ

Klasyfikacja strzelców 
Nie wliczono bramek z kwalifikacji i play-off.

Źródło:

Nagrody pieniężne 
 udział w I rundzie kwalifikacyjnej - 220 000 €
 udział w II rundzie kwalifikacyjnej - 320 000 €
 udział w III rundzie kwalifikacyjnej - 420 000 €
 udział w IV rundzie kwalifikacyjnej (przegrany) - 3 000 000 €
 udział w IV rundzie kwalifikacyjnej (wygrany) - 2 000 000 €
 udział w fazie grupowej - 12 700 000 €
 zwycięstwo w fazie grupowej - 1 500 000 €
 remis w fazie grupowej - 500 000 €
 udział w 1/8 finału - 6 000 000 €
 udział w ćwierćfinale - 6 500 000 €
 udział w półfinale - 7 500 000 €
 udział w finale - 11 000 000 €
 zdobycie trofeum - 15 500 000 €
źródło:

Zobacz też 
 Liga Europy UEFA (2016/2017)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/season=2016/standings/
 Strona UEFA Champions League

Liga Mistrzów UEFA (2016/2017)